Барда Фока (*Βάρδας Φωκᾶς, д/н — бл. 1026/1028) — політичний діяч Візантійської імперії. Був останнім з впливових представників свого роду.

Життєпис 
Походив з аристократичного роду Фок. Син Никифора Фоки Баритрахела, магістра. Про дату народження нічого невідомо. Брав участь у змові батька у 1021—1022 роках, але отримав прощення від імператора Василя II. Згодом стає патрикієм та членом синкліту. Втім, не допускався до якихось найменших військових або цивільних посад. Увесь час перебував у своїх маєтностях чи в Константинополі.

У 1025 році після смерті Василя II навколо Барди Фоки стала гуртуватися частина знаті, що була невдоволена нездарним правлінням імператора Костянтина VIII, який до того ж не мав спадкоємця чоловічої статі. За різними версіями, Фока намагався влаштувати змову проти імператора, або Костянтин VIII несправедливо звинуватив Барду в заколоті. Більшість дослідників вважає більш вірогідною останню гіпотезу, оскільки Фока був позбавлений впливу у війську. Імператор намагався запобігти можливій змові, в якій внаслідок свого стану все ж міг брати участь Фока, особливо після смерті старого імператора (йому було 66 років).

Зрештою 1026 року Барда Фоку було схоплено та засліплено. Подальша доля невідома, але до 1028 року він вже помер.

Родина 
 Никфор Фока. Мав єдину дитину — доньку (ім'я невідоме), що була дружиною Костандіна I, князя Вірменської Кілікії.

Джерела 
 Скабаланович Н. Византийское государство и церковь в XI в. СПб., 1884. С. 8
 Cheynet J.-C. Les Phocas// Dagron G., Mlhaescu H. Le Traite sur ta Guerilla (De velitatione) de l'empereur Nicephore Phocas (963—969). P., 1986. P. 308
 http://dcodriscoll.pbworks.com/w/page/9956655/Phokai The Phokai of Byzantium

Фоки